Coester oder Cöster ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Coester-Waltjen (* 1945), deutsche Rechtswissenschaftlerin 
 Eduard Cöster (1814–nach 1850), deutscher Jurist und Landtagsabgeordneter 
 Elisabeth Coester (1900–1941), deutsche Glasmalerin und Paramentikerin
 Georg Friedrich Cöster (1780–1839), kurhessischer Landrat
 Friedrich Coester (1847–1927), Richter am Preußischen Oberverwaltungsgericht, Wirkl. Geh. Oberregierungsrat

 Karl Cöster (1815–1879), deutscher Kommunalpolitiker und Abgeordneter 
 Ludwig Carl Emil Coester (1787–1853), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Michael Coester (* 1942), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Norman Cöster (* 1975), deutscher Autor, Schauspieler und Regisseur
 Oskar Coester (1886–1955), deutscher Maler und Grafiker
 Oskar Cöster (Schriftsteller) (* 1949), deutscher Autor philosophischer und literarischer Werke

 Robert Coester (1882–1931), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat 

Siehe auch:
 Köster